Theodor Fischer est un nom porté par :
 Un peintre 
  (1817-1873), dit , peintre allemand ; 
 Theodor Fischer (1824-1908), peintre allemand, professeur de dessin et photographe ; 
 Theodor Fischer (1872-1925), peintre et écrivain suisse ;    
 Theodor Fischer (1947- ), peintre allemand.

 Autres  
 Theodor Fischer (1862-1938), architecte et urbaniste allemand ; 
 Theodor Fischer (1878-1957), marchand d’art suisse ; 
 Theodor Fischer (1895-1957), homme politique suisse (Frontenbewegung) ; 
  Theodor Fischer, général allemand (Seconde Guerre mondiale) ;  
 Theodor Fischer, escrimeur allemand.      

Voir aussi : 
  (1803-1867), architecte allemand ; 
 Theo Fischer (1937- ), personnalité politique suisse (Union démocratique du centre - UDC).